Карл Клейст (1879—1960) — немецкий психиатр, стремившийся, среди прочего, связать те или иные симптомы и синдромы, наблюдаемые в рамках различных психических расстройств, с конкретными патологиями или дисфункциональными нарушениями в работе определённых участков головного мозга.

Научная карьера

Исследования

Личная жизнь

Награды

Основные научные труды 
 K. Kleist, Die klinische Stellung der Motilitätspsychosen (Vortrag auf der Versammlung des Vereins bayerischer Psychiater, München, 6.-7-6-1911). Z. Gesamte Neurol. Psychiatr. Referate 3 (1911), pp. 914—977.
 K. Kleist, Über zykloide Degenerationspsychosen, besonders Verwirrtheits- und Motilitätspsychosen. Arch. Psychiatry 78 (1926), pp. 100—115.
 K. Kleist, Über zykloide, paranoide und epileptoide Psychosen und über die Frage der Degenerationspsychosen. Schweiz. Arch. Neurol. Psychiatr. 23 (1928), pp. 3-37.

Примечания 

Психиатры Германии
Неврологи Германии
Неврологи XX века
Психиатры XX века
К
Родившиеся в 1879 году
Умершие в 1960 году